Wascana est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Centre Wascana, parc autour du lac Wascana à Regina, Saskatchewan
Wascana, ancienne circonscription fédérale de la Saskatchewan (1997-2015)
Regina—Wascana, circonscription fédérale de la Saskatchewan
Regina Wascana, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan (1971-1995)
Regina Wascana Plains, circonscription provinciale de la Saskatchewan

Autre
Wascana Energy Inc., ancien nom de la 

Homonymie de toponyme